Die Lutherkirche ist eine evangelische Kirche in Düsseldorf-Bilk. Sie steht unter Denkmalschutz.

Geschichte 
Die Kirche wurde 1925–1927 nach einem Entwurf des Düsseldorfer Architekten Julius Stobbe in der Kopernikusstraße 9 errichtet. Stilistisch zeigt die Architektur Elemente des Klassizismus, aber auch des zeittypischen gemäßigten Expressionismus – vergleichbar den Bauten am Düsseldorfer Ehrenhof im Stil der GeSoLei-Architektur von 1925/1926. Die Muschelkalkportale mit Kinderfiguren gestaltete der Bildhauer Emil Jungblut.

Die Lutherkirche war während der NS-Herrschaft ein wichtiger Ort für den Widerstand. Im Pfarrhaus der Lutherkirche wurde die für die Bekennende Kirche wichtige Pfarrerbruderschaft gegründet.

Orgel 
Die Orgel wurde 1991 von dem Orgelbauer Georg Westenfelder (Luxemburg) erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 35 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Literatur 
 Jörg A. E. Heimeshoff: Denkmalgeschützte Häuser in Düsseldorf, mit Garten- und Bodendenkmälern. Band 1. Nobel, Essen 2001, ISBN 3-922785-68-9, S. 405 f.

Weblinks 

 Evangelische Kirche: Lutherkirche
 
 Die Lutherkirche, Projekt „Die Kirchenflüge der Windreiter“, abgerufen am 6. September 2015

Einzelnachweise 

Lutherkirche
Kirchengebäude der Evangelischen Kirche im Rheinland
Martin-Luther-Kirche
Lutherkirche
Lutherkirche
Erbaut in den 1920er Jahren
Lutherkirche
Lutherkirche
Disposition einer Orgel
Kirchengebäude des Historismus